Acarospora — рід грибів родини Acarosporaceae. Назва вперше опублікована 1852 року.

Цікаві факти 
Представник цього роду (Acarospora nitrophila) може жити в екстремальних умовах найсухішого місця на планеті: Сухих долин в Антарктиді, де річні атмосферні опади становлять менше 100 мм, а середня температура повітря становить −19.8 °C.

Види

Примітки

Джерела 
 Massalongo, A.B. 1852. Ricerche sull'autonomia dei licheni crostosi. :1-221 — P.27

Роди грибів
Леканороміцети